Голубое озеро — название многих топонимов:

Озёра

Абхазия 
 Голубое озеро (Абхазия) — карстовое озеро в Абхазии.

Италия 
 Голубое озеро (Италия) (Лаго Адзурро) — горное пересыхающее озеро в Альпах в провинции Сондрио.

Россия 
 Голубое озеро (Новая Земля) — озеро в Архангельской области в МО Новая Земля.
 Голубое озеро (Холмогорский район) — озеро в Холмогорском районе Архангельской области.
 Голубое озеро (Башкортостан) — озеро в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Голубое — другое название озера Кезенойам на границе Дагестана и Чечни.
 Голубое озеро (Кабардино-Балкария) — карстовое озеро в КБР.
 Голубое озеро (Ленинградская область) — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Голубое озеро (Мурманская область) — озеро в Терском районе Мурманской области.
 Голубое озеро (Ростовская область) — озеро в Азовском районе Ростовской области.
 Голубое озеро (Самарская область) — озеро в Самарской области.
 Голубое озеро (Саратовская область) — озеро в Саратовской области.
 Голубое озеро (Татарстан) — карстовое озеро в республике Татарстан
 Голубое озеро (Томская область) — озеро в Томской области.
 Голубое озеро (Якутия) — озеро в Якутии.

Украина 
 Голубое (озеро, Киев) — озеро в Киеве на Украине.
 Голубое озеро — горное озеро в Украинских Карпатах, на юго-западных склонах горного массива Синяк

Хорватия 
 Голубое озеро (Хорватия) — карстовое озеро в Хорватии.

Населённые пункты

Россия 
 Голубое Озеро — посёлок в Медведевском районе Марий Эл.
 Голубое Озеро — деревня в Высокогорском районе Татарстана.
 Голубое Озеро — посёлок городского типа в составе города Казань Татарстана.

Примечания